«Обмен принцессами» () — франко-бельгийский исторический фильм-драма 2017 года, поставленный Марком Дюгеном по одноименному роману Шанталь Тома 2013 года.

Сюжет 
1721 год. У регента Франции, Филиппа Орлеанского, возникает смелая идея. Его подопечный, 11-летний Людовик XV, скоро станет королем. Обмен принцессами укрепил бы хрупкий мир с Испанией, многолетние войны с которой обескровили оба королевства. Регент выдает свою 12-летнюю дочь за наследника престола Испании, а Людовик XV должен жениться на испанской инфанте, 4-летней Анне Марии Виктории. Но поспешный выход в свет молодых принцесс, принесенных в жертву политике, станет причиной их безрассудства…

В ролях 
 Ламберт Вильсон — Филипп V, король Испании
 Анамария Вартоломей — Луиза-Елизавета
 Оливье Гурмэ — Филипп Орлеанский, регент Франции
 Катрин Муше — мадам де Вантадур
 Кейси Моттет Кляйн — дон Луис
 Майя Санса — Изабелла Фарнезе

 Цветом выделены персонажи фильма
 Полужирным выделены короли Франции
 Курсивом выделены короли Испании

Примечания 

Фильмы Франции 2017 года
Фильмы-драмы Франции
Фильмы-драмы Бельгии
Исторические фильмы Франции
Исторические фильмы Бельгии
Фильмы на французском языке
Экранизации литературных произведений французских писателей
Экранизации романов Франции
Фильмы на тематику мужской гомосексуальности
Фильмы об Испании
Фильмы Бельгии 2017 года